

Wydarzenia 

 klęska Perdikkasa w pierwszej wojnie diadochów
 klęska Rzymu z rąk Samnitów w Wąwozie Kaudyńskim
 Ptolemeusz I Soter przechwycił zwłoki Aleksandra Wielkiego
 Menander wystawił swoją pierwszą sztukę

Zmarli 
 Krateros, macedoński generał, diadoch
 Perdikkas, wódz macedoński, zamordowany